Кремерс — фамилия. Известные носители:
 Кремерс, Хельмут
 Кремерс, Эрвин